Giuseppe Antoci – politico italiano
 Franco Antoci – politico italiano
 Elena Antoci – atleta rumena